La Fabrie est le nom de deux anciennes communes de l'Aveyron :
 La Fabrie : commune indépendante jusqu'en 1829, elle fait désormais partie du territoire de la commune de Camboulazet.
 La Fabrie : commune indépendante jusqu'en 1830, elle fait désormais partie du territoire de la commune de Rignac.